BNT peut faire référence à :
 Bibliothèque nationale de Tunisie ;
 Bulgarian National Television (en français, Télévision nationale bulgare) ;
  ;
 barrière non tarifaire ;
 boîte noire transactionnelle, la désignation française ancienne du hardware security module.

bnt peut faire référence à :
 Bangala, une langue selon la norme ISO 639-2 alpha-3 (codes des langues).